Ez a szócikk a NCIS: New Orleans című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Epizódok

Bevezető évad (2014)

Első évad (2014-2015)

Második évad (2015-2016)

Harmadik évad (2016-2017)

Hatodik évad (2019-2020)

Hetedik évad (2020-2021)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái
NCIS